Сага о Людях Льда — 47-томный роман, написанный норвежско-шведской писательницей Маргит Сандему. Роман основан на исторических событиях, однако изобилует фантастическими и мистическими элементами.

Роман повествует о древнем клане Людей Льда, над которым тяготеет проклятие прародителя клана — Тенгеля Злого, заключившего сделку с дьяволом. В каждом поколении рождается, по крайней мере, один проклятый с магическими способностями и склонностью ко злу. Внешними признаками проклятого являются жёлтые глаза, монголоидные черты и, зачастую, аномалии строения скелета. Некоторые проклятые борются со своей склонностью ко злу, другие принимают её как есть, и это является одной из основных тем повествования. ...

Судьба клана в романе прослеживается на протяжении нескольких столетий — действие первого тома происходит в 1581 году, а последнего в 1960-х годах. В каждом томе рассказана отдельная история, обычно одного или нескольких членов клана. Обычно главной героиней является женщина — либо член клана, либо избранница члена клана.

В 1995—1998 годах сага была издана в России издательством «Сирин», в 2007 году переиздана издательством «Терра» в 12 томах.
В 2011 году издательство «Терра» переиздаёт Сагу «Люди льда».

Романы

Ссылки 
люди
люди
Семейные саги